Marzijanowe (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Marzijanowe (Iwaniwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka
 Marzijanowe (Welyka Mychajliwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka